Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland 2022 – 8. edycja wyścigu kolarskiego Visegrad 4 Bicycle Race Grand Prix Poland, która odbyła się 10 lipca 2022 na liczącej ponad 147 kilometrów trasie biegnącej z Długołęki do Oleśnicy. Impreza kategorii 1.2 była częścią UCI Europe Tour 2022.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 

2022 Poland
UCI Europe Tour 2022
2022 w polskim sporcie